Финал Кубка России по футболу 2010/2011 годов — состоялся в воскресенье 22 мая 2011 года на стадионе «Шинник» в городе Ярославле, для которого он был своеобразным этапом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Победу одержал московский ЦСКА, выиграв у «Алании» 2:1.

В субботу 21 мая, накануне финального матча, с 11 до 23 часов в центре Ярославля, на Советской площади, работал парк футбольных аттракционов и прошёл фестиваль футбола. В город приехали рок-музыкант Вячеслав Бутусов, комментаторы «НТВ+» Василий Уткин и Юрий Розанов, диджей (бывший футбольный вратарь) Руслан Нигматуллин. Также выступали официальные лица, Ярославский духовой оркестр, детский театр «Домисолька», хореографический коллектив «Эллинг», группа «Рапсодия», Ярославская лига КВН. Была показана трансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов». Для всех желающих было организовано фотографирование с Кубком. Парк футбола работал также и в воскресенье с 10 до 20 часов.

Матч обслуживал судья Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, ему помогали Аверьянов и Цветнов из Москвы. Номинальным хозяином выпало быть ЦСКА.

Игра транслировалась на канале «Россия-2».

В городе было около 20 тысяч гостей. Группировка фанатов ЦСКА призвала не посещать матч в связи с решением бойкотировать все матчи с участием команд с Северного Кавказа из-за, по их мнению, существующего лоббирования интересов последних Российским футбольным союзом; ПФК ЦСКА и РФС осудили данный призыв.

«Алания» в этом матче забила свой единственный мяч в розыгрыше Кубка России 2010/11, при этом единственный раз проиграла. В трёх из четырёх матчах ранних стадий «Алания» играла в безголевую ничью, после чего побеждала в сериях пенальти, и один раз была одержана техническая победа без игры.

Путь к финалу

Игра

Примечания

Ссылки 
 В Ярославль с любовью. Чемпионат.ру
 Программа праздника. Комсомольская правда

Спортивные соревнования в Ярославле
Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2011 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Алания»